Цимлянский:

 Цимлянский — посёлок Шпаковского района Ставропольского края.
 Цимлянский — государственный природный заказник федерального значения.

 Цимлянский переулок — прежнее (до 12 февраля 1975 года) название улицы Героев-Чубаровцев в Томске.

 Цимлянский, Владимир Викторович- контр-адмирал, начальник главного мобилизационного управления.

Примечания

См. также 
 Цимлянск
 Цимлянский район
 Цимлянское городское поселение